Мнемозина

 57 Мнемозина — астероїд головного поясу
 Мнемозина (Parnassius mnemosyne) — вид метеликів 
 Мнемозина — літературний альманах 19 століття в Російській імперії
 Мнемозина — у давньогрецькій міфології — титаніда, дочка Урана і Геї; спочатку уособлення, а згодом богиня пам'яті, мати дев'яти муз, яких народила від Зевса
 Мнемозина — в переносному розумінні — пам'ять